Lyka bezeichnet

 (917) Lyka, einen Asteroiden
 Lyka (Fluss), einen Zufluss des Juronga in Russland

Lyka ist der Familienname folgender Personen:

 Károly Lyka (1869–1965), ungarischer Kunsthistoriker